

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Prądy – część miasta Bydgoszcz
 Prądy – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa.
 Prądy – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne
 Prądy – część wsi Strzebiń w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Koszęcin
 Prądy – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Jastrowie

Inne 
 Prądy – śluza na Kanale Bydgoskim
 Prądy – potok, prawy dopływ Kanału Bydgoskiego
 Prądy – rezerwat przyrody, na terenie gminy Dąbrowa